Джордана Спиро (; ) — американская актриса.

Биография 
Джордана Ариэль Спиро родилась 12 апреля 1977 года в Нью-Йорке, США. Воспитывалась в семье вместе с четырьмя братьями и сестрами. В 1995 году она окончила школу в Ривердейле. Позже Джордана училась в лондонском колледже Королевской академии драматического искусства, в «New York’s Circle in the Square Theatre School» в Нью-Йорке и в «The Odyssey Theatre» в Лос-Анджелесе.

Дебютировала в кино в 1995 году. С 2006 по 2010 год снималась в сериале «Мои парни».

Джордана замужем за Мэттью Спицером. У супругов есть ребёнок (родился в конце 2014 года).

Фильмография

Актриса

Режиссёр 
 2009 — The Off Track (короткометражный)
 2010 — Exit the Castle (короткометражный)
 2012 — Skin (короткометражный)
 2018 — Приходит ночь / Night Comes On

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета